Willum Worm er navnet på flere personer:

 Willum Wom (1563-1629) – dansk borgmester i Aarhus og tolder i Skagen
 Willum Worm (justitiarius) (1633-1704) – dansk justitiarius og kgl. ordenshistoriograf
 Willum Worm (digter) (1698-1737) – dansk overretsassessor og digter